Дэвид Дженкинс ():
 Дженкинс, Дэвид (род. 1952) — британский легкоатлет.
 Дженкинс, Дэвид (род. 1936) — американский фигурист.
  — ввёл понятие гликемический индекс в 1981 году.